Abrucena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Abrucena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Abrucena (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar